Палий — украинская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Палий, Виктор Николаевич (род. 1949) — украинский военный, генерал-полковник Вооружённых сил Украины, начальник Национальной академии обороны Украины.
 
 Палий, Олег Маркович (1929—2017) — учёный-кораблестроитель в области строительной механики и нормирования прочности кораблей и глубоководных аппаратов.
 Палий, Пётр Петрович (1922—1974) — полный кавалер ордена Славы.
 Палий, Семён (настоящее имя — Семён Филиппович Гурко) (1640-е — 1710) — руководитель восстания украинского народа против польского правительства на Правобережной Украине.
 Палий, Сергей Викторович (род. 1979) — российский писатель-фантаст, журналист, сценарист, актёр.
 Палий, Татьяна — артистка балета и педагог.
 Палий, Фёдор Прокофьевич (1916—1996) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Палий — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Палий — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Палуй